El nombre Juan Bernal puede hacer referencia a:
 Juan Bernal, fraile mercedario.
 Juan Manuel Bernal, actor mexicano.
 Juan Bernal Ponce, arquitecto chileno.